El Vilar, en alguns mapes grafiat Vilà, és un paratge a cavall dels termes municipals de Calders i de Monistrol de Calders, al Moianès.

Està situat a l'extrem de ponent del terme monistrolenc i al nord-est del de Calders, a l'esquerra del Calders en un lloc el riu fa un doble meandre tancat que enclou a l'interior una península, denominada el Vilar. La meitat de la península pertany a Calders i l'altra meitat a Monistrol de Calders, ja que el termenal passa just pel mig del Vilar.

Deu el seu nom a una masia desapareguda que hi havia en aquest lloc.

Vilar
Vilar